Hippolütosz, a gigászok egyike
 Hippolütosz, görög mitológiai alak, Aigüptosz fia
 Hippolütosz, Thészeusz és Antiopé fia
 Hippolütosz,  Római Szent Hippolütosz egyházi író és az első ellenpápa a történelemben.
 Hippolütosz Romanosz, ókeresztény író